Il doppio maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Byron Black e Alex O'Brien 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (Campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Byron Black /  Alex O'Brien (finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1997